Openluchtbad (Zwolle) - Zwolle
 De Papiermolen - Groningen
 Soester Natuurbad - gemeente Soest
 Bosbad De Vuursche - gemeente Baarn
 Boschbad - Apeldoorn